Amphinome alba är en ringmaskart som beskrevs av Baird in McIntosh 1895. Amphinome alba ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
alba